The Mistake – cortometraggio del 1910 diretto da Harry Solter
 The Mistake – cortometraggio del 1913 diretto da D.W. Griffith
 The Mistake – film del 2008 diretto da Lohman Leonore